Рома́н Дми́триевич Ку́рцын (род. 14 марта 1985, Кострома) — российский актёр театра и кино, каскадёр. Арт-директор и соучредитель ООО «Ярфильм».

Биография 
Роман Курцын родился 14 марта 1985 года в Костроме.

Отец был милиционером, мать занимала должность секретаря в училище химзащиты. Младший брат Алексей поступил на режиссёрский факультет.

С первого класса был участником школьных кружков, секций, студий. На выбор профессии оказал влияние телефильм «Д’Артаньян и три мушкетёра» (1978), просмотренный в раннем детстве. В 2007 году окончил Ярославский государственный театральный институт (художественный руководитель — народный артист России Александр Сергеевич Кузин).

С 2007 года снимается в кино. Дебютировал в эпизодической роли в четвёртом сезоне телесериала «Всегда говори „всегда“». Перед съёмками телесериала «Серебро» был приглашён на второстепенную роль, но позже режиссёр решил задействовать его в роли одного из центральных персонажей.

Известность принесла роль Константина Орлова в телесериале «Меч» (2009) («РЕН ТВ»).

Фильм «Жажда» (2013) получил диплом в номинации «Лучший мужской ансамбль молодых артистов» на фестивале «Кинотавр». Курцын получил несколько призов кинофестивалей за образ Генки.

Снялся в телесериалах «Корабль» (2014—2015, роль Макса Григорьева) и «Ленинград 46» (2015), рассказывающий о борьбе с преступностью в Ленинграде после Великой Отечественной войны, где его герой — боксёр Сергей Панкратов.

Играл в спектаклях «Карусель по господину Фрейду», «Страсти под вязами», «Очень простая история».

Арт-директор, соучредитель ООО «Ярфильм», входит в Гильдию каскадёров России.

Личная жизнь 
Со своей женой Анной Сергеевной Назаровой (род. 19 ноября 1984, Ярославль) познакомился во время учёбы в Ярославском государственном театральном институте. Поженились через три года, в 2012 году родился сын — Никита. В семье также есть дочь.

Творчество

Театральные работы 
 «Очень простая история» Марии Ладо — Алексей, сын соседа
 «Страсти под вязами» Юджина О’Нила — Эбин
 «Карусель по господину Фрейду» Артура Шницлера — молодой человек
 «Это вечное движение», пластический спектакль —  
 «Семь долин», поэтический спектакль по поэзии Востока — ученик
 «Возвращение на улицу Вязов» В. С. Домбровского — Фрэдди

Фильмография 

2023 - Хэдшот (сериал) — IIPAM (Шрам)

Дубляж

Съёмки в видеоклипах 
 Ваня Романов — «Расставим тачки над „i“»
 Tone Peaк — «Удача»
 Элина Чага — «Чай с облепихой»

Признание заслуг

Ведомственные награды Российской Федерации 
 2011 — премия ФСБ России в номинации «Актёрская работа» (2-я премия) — за роль офицера-пограничника старшего лейтенанта Александра Меркурьева в телесериале «Стреляющие горы» режиссёра Рустама Уразаева.
 2017 — медаль «За пропаганду спасательного дела» МЧС России — за роль сотрудника поисково-спасательного отряда МЧС России Александра Грека в телесериале «Пять минут тишины».

Спортивные достижения и награды 

 2002 — чемпион России по армрестлингу.
 2019 — обладатель чёрного пояса по карате.

Общественные награды 
 2013 — специальный диплом жюри «За энергию и обаяние» на XXIV Открытом российском кинофестивале «Кинотавр» мужскому актёрскому ансамблю фильма «Жажда» (режиссёр Дмитрий Тюрин).
 2013 — приз «За лучшую мужскую роль» на кинофестивале «Амурская осень» в Благовещенске (совместно с Михаилом Грубовым) — за роль Генки в фильме «Жажда» режиссёра Дмитрия Тюрина.
 2013 — приз «За лучшую мужскую роль» на XXI Фестивале русского кино в Онфлёре (совместно с Михаилом Грубовым) — за роль Генки в фильме «Жажда» режиссёра Дмитрия Тюрина.
 2014 — диплом «За создание ярких образов в игровых фильмах» «Жажда» и «Стыд» на X Международном кинофестивале «Победили вместе» в Севастополе.
 2014 — приз «Лучшая актёрская работа» на II Фестивале «Провинциальная Россия» в Ейске — за роль Генки в фильме «Жажда» режиссёра Дмитрия Тюрина.
 2017 — специальный приз председателя жюри народного артиста России Сергея Никоненко на XХIV Международном фестивале актёров кино «Созвездие» в Ярославле — за исполнение главной роли Сани в драматическом художественном фильме режиссёра Алексея Пиманова «Крым».
 2018 — лауреат премии Insta Cinema Awards 2018 в номинации «Insta Лучшая мужская роль» — за роль Жени в фильме «Я худею» режиссёра Алексея Нужного.
 2018 — лауреат премии российской версии журнала The Hollywood Reporter «Аванс» как самый талантливый российский молодой актёр — за исполнение главных ролей сразу в нескольких громких проектах сезона.
 2019 — лауреат премии Crocus Fitness Awards в категории «Искусство» в номинации «Фитнес-актёр года».

Примечания

Ссылки 
 «Пламенный» Курцын Роман Дмитриевич. Арт-директор и соучредитель ООО «Ярфильм», актёр кино, каскадёр Общая информация, работы в кино, театре, видеоклипах, призы и награды, профессиональные навыки, контакты. Официальный сайт Театра каскадёров «Ярфильм» (Ярославль) // yarfilm.com
 Курцын Роман Дмитриевич. Биография, фильмография, фотографии актёра. // ruskino.ru
 Илона Лях. Актёр из Ярославля стал секс-символом «СТС». Роман Курцын рисковал жизнью ради главной роли в блокбастере. В январе на канале «СТС» выходит российская версия нашумевшего испанского сериала «Корабль». — Сетевое издание «Про город 76» // progorod76.ru/news/313 (13 ноября 2013 года)
 Ярославский актёр Роман Курцын победил на «Кинотавре». // yarreg.ru (10 июня 2013 года)
 Роман Курцын: «Я могу сделать то, что никто из русских актёров повторить не сможет» // filmsense.ru
 Татьяна Михневич. Премьера «Пока цветёт папоротник»: Роман Курцын встретится с потусторонними силами. — С 1 октября на канале «СТС» выходит новый мистически-приключенческий сериал, где одну из главных ролей сыграл ярославский актёр. Газета «Комсомольская правда» // kp.ru (28 сентября 2012 года)
 Киноактёр Роман Курцын: «Меня три раза отчисляли из ярославской театралки». // yarland.ru (19 января 2012 года)
 Роман Курцын: «Добиваюсь своего любой ценой». Газета «Аргументы и факты» в Ярославле // yar.aif.ru (4 ноября 2009 года)
 Ольга Крылова. Роману Курцыну ради кино даже зубов не жалко. Официальный сайт еженедельной газеты «Зеркало» (Саратов) // zerkalosar.ru (7 марта 2012 года)
 
 

Выпускники ЯГТИ
Телеведущие НТВ